John Edward Orr detto Johnny (1918-1982) – cestista statunitense
 John Michael Orr detto Johnny (1927-2013) – cestista statunitense